The Sisters steht für:

 The Sisters (Joyce), Kurzgeschichte von James Joyce
 The Sisters (2005), US-amerikanisches Filmdrama
 The Sisters (Neuseeland), neuseeländische Inselgruppe
 The Sisters (Antarktika), zwei Klippenfelsen vor der Nordküste des Viktorialands